Amerikai Egyesült Államok
Radcliffe (Iowa)
Radcliff (Kentucky)
Radcliff (Ohio)
 Egyesült Királyság
Radcliffe (Greater Manchester)
Radcliffe (Northumberland)
Radcliffe-on-Trent, Nottinghamshire